Microlens (optica): een zeer klein lensje, gewoonlijk kleiner of veel kleiner dan 1 mm
 Gravitationele microlensing: een methode uit de astronomie voor het onderzoeken van exoplaneten